«Мышление: ведущие ученые о том, как мы делаем выбор, решаем задачи и прогнозируем будущее» (англ. John Brockman. Thinking: The New Science of Decision-Making, Problem-Solving, and Prediction) — научно-популярная книга, выпущенная в 2018 году издательством «АСТ». Перевод с английского языка Алины Курышевой и Дмитрия Литвинова. Тираж книги 2000 экземпляров

Об авторе 
Книга вышла под редакцией Джона Брокмана (англ. Jonh Brockman), который родился в 1941 году в Бостоне. Джон Брокман — автор научно-популярных книг, американский издатель и основатель организации Edge Foundation, которая ведет деятельность по поддержке научных исследований. Джон Брокман стал автором таких книг, как «Вселенная», «Жизнь», «Разум», «Эта идея должна умереть», «Эта книга сделает вас умнее», «Теории всего на свете», «Во что мы верим, но не можем доказать», «Будущее науки в XXI веке». В этой книге публикуются мнения таких специалистов, как Даниэль Канеман и Филип Тетлок, Нассим Николас Талеб и Гари Клейн, Дэниел Гилбер, Герд Гигеренцер.

Содержание 
Книга «Мышление: ведущие ученые о том, как мы делаем выбор, решаем задачи и прогнозируем будущее» относится к серии «На острие мысли» и раскрывает избранные публикации научно-популярного портала Edge.org. В этой книге философы, неврологи, специалисты в области прогнозирования и оценки вероятностей освещают нюансы своей работы и рассуждают о спорных вопросах современной психологии. Текст книги понятен и доступен для читателя, и передает научную полемику.

Примечания 

Литература XXI века
Литература на русском языке
Научно-популярная литература